Hades puede aludir a:

 Hades, el dios del inframundo en la mitología griega.
 Hades, el personaje del manga y anime Saint Seiya (Los caballeros del zodíaco).
 Hades, el personaje animado de Disney.
 Hades, personaje de DC Comics basado en el dios griego.
 Hades, personaje de Marvel Comics, basado en el dios griego.
 Hades, mariposa (Lepidoptera).
Hades, videojuego de 2020.
Hades, satélite de Júpiter renombrado como Sínope.
Hades, reino del dios Hades en la mitología griega.